

Patronyme 
Vietinghoff est le nom d'une famille de la noblesse livonienne, originaire de Westphalie, la famille von Vietinghoff, notamment porté par :

 Boris von Vietinghoff-Scheel (1829-1901), compositeur
 Egon von Vietinghoff (1903 - 1994), peintre germano-suisse,
 Georges Michel Vietinghoff (1722-1807), général de division de la Révolution française  
 Heinrich von Vietinghoff (1887 -1952), général allemand,
 Otto Hermann von Vietinghoff (1722 - 1792), colonel, homme politique de la Russie impériale.
 Jeanne de Vietinghoff, née Jeanne Céline Emma Bricou (1875-1926), femme de lettres belge d'expression française. Elle est la mère d'Egon von Vietinghoff.

Fondation 
 Fondation Egon von Vietinghoff, fondation suisse d'intérêt public.

Notes et sources

Homonymie de patronyme